Notausgang steht für:

 Notausgang, Ausgang zum Verlassen eines Gebäudes, Fahrzeuges oder Flugzeuges in Notfällen
 Notausgang (Band), Deutschpunk-Band aus der Schweiz

 Notausgang (Erzählung), Erzählung von Lasar Karelin (1990)